Acksjön kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Acksjön (Reftele socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (20,1 ha)
Acksjön (Rydaholms socken, Småland), sjö i Värnamo kommun, 
Acksjön (Södra Unnaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun, 
Acksjön (Vänga socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (6,99 ha)
Acksjön, Västergötland, sjö i Skara kommun,  (10,4 ha)
Lille Acksjön (Skogsbygdens socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun,  (2,4 ha)
Lilla Acksjön (Tämta socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Norra Acksjön (Nårunga socken, Västergötland, 642201-132408), sjö i Borås kommun,  (12,3 ha)
Norra Acksjön (Nårunga socken, Västergötland, 642550-132108), sjö i Vårgårda kommun, 
Store Acksjön, sjö i Vårgårda kommun,  (2,9 ha)
Södra Acksjön, sjö i Vårgårda kommun, 
Acksjön (Dunkers socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (15,5 ha)
Acksjön (Salems socken, Södermanland), sjö i Salems kommun,  (4 ha)
Acksjön (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (8,33 ha)
Lilla Acksjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (4,57 ha)
Långa Acksjön, sjö i Södertälje kommun,  (3 ha)
Acksjön (Linde socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (17,9 ha)
Acksjön (Möklinta socken, Västmanland), sjö i Sala kommun,  (7,61 ha)
Acksjön (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (1,2 km²)
Acksjön (Forshaga socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun,  (69,5 ha)
Acksjön (Nyeds socken, Värmland), sjö i Karlstads kommun,  (1,27 km²)
Acksjön, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (32,1 ha)
Acksjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (35,4 ha)
Acksjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun och Ovanåkers kommun,  (37,9 ha)
Acksjön (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (19,6 ha)
Acksjön (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun och Ljusdals kommun,  (85,9 ha)
Acksjön (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (1,17 km²)
Acksjön (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (28 ha)
Acksjön (Rödöns socken, Jämtland), f.d. sjö på Rödön i Krokoms kommun som dikades ut på 1600-talet; numera ofta kallad Vikekärret (ett Natura 2000-område),  (13 ha)
Lill-Acksjön, sjö i Åre kommun,  (1,06 km²)
Stor-Acksjön, sjö i Åre kommun,  (1,12 km²)

Se även
Acktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn